Ма́ртин Сеса́кер (; ) — норвежский кёрлингист, тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Норвегии участник , чемпион . В составе смешанной сборной Норвегии участник двух . В составе юниорской мужской сборной Норвегии бронзовый призёр ; серебряный призёр зимних Юношеских Олимпийских игр 2012 (в смешанных парах). Чемпион Норвегии среди мужчин, смешанных команд и юниоров.

Играет в основном на позициях второго и третьего.

Достижения 
 : золото (), серебро (2014), бронза ().
 : золото (, )
 : бронза ().
 : золото ().
 Зимние Юношеские Олимпийские игры (смешанные пары): серебро (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Норвегии по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге
Тренеры по кёрлингу Норвегии